Колин Пэйс (, род. 27 сентября 1979) — мальтийский шахматист.

Восьмикратный чемпион Мальты (2003, 2006, 2008—2012, 2015 гг.).

В составе сборной Мальты участник десяти шахматных олимпиад (1996, 1998, 2002—2018 гг.).

Представлял Мальту в различных турнирах европейского уровня (чемпионаты Евросоюза, Средиземноморские чемпионаты и т. п.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии К. Пэйса в базе Chessgames
 Личная карточка К. Пэйса на сайте 365Chess

Шахматисты Мальты
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад